C73 steht für:
 Chrysler C73, US-amerikanisches PKW-Modell
 Schilddrüsenkrebs, ICD-10-Code der Erkrankung
 Caldwell 73, ein Kugelsternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C/73 steht für:
 Feldartillerie-Material C/73, deutsche Feldgeschütze

C73